Címzett ismeretlen, 1935-ös magyar film
 Címzett ismeretlen, 2001-es koreai film
 Címzett ismeretlen, színdarab